Fontolan ist der Familienname folgender Personen:

 Davide Fontolan (* 1966), italienischer Fußballspieler
 Silvano Fontolan (* 1955), italienischer Fußballspieler und -trainer